Innenstadt-Ost steht für:

 Innenstadt-Ost (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Stadtbezirk Innenstadt-Ost (Dortmund), Stadtbezirk von Dortmund, Nordrhein-Westfalen